Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1964 rozegrano w dniach 22 czerwca – 3 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Bob Hewitt /  Fred Stolle -  Roy Emerson /  Ken Fletcher 7–5, 11–9, 6–4

Gra podwójna kobiet 
 Margaret Smith Court /  Lesley Turner -  Billie Jean King /  Karen Hantze Susman 7–5, 6–2

Gra mieszana 
 Lesley Turner  /  Fred Stolle -  Margaret Smith Court /  Ken Fletcher 6–4, 6–4

Wimbledon według lat
1964 w tenisie ziemnym
1964 w Wielkiej Brytanii